Jailbreak jelentései:

Jailbreak, a Thin Lizzy nagylemeze, 1976.
Jailbreak, a nagylemez címadó dala.
Jailbreak, az AC/DC dala, 1976.
’74 Jailbreak, az AC/DC mini-albuma, 1984.